Sistemas Periciais são aplicações informáticas que têm por objectivo resolver problemas complexos de forma idêntica à utilizada pelos peritos humanos.
Nos sistemas periciais é simulado, informaticamente, um sistema que actue do mesmo modo que um perito ou especialista num determinado domínio específico.

Ver também 
Sistema especialista

Inteligência artificial